«Неман» — белорусский футбольный клуб из города Мосты. Основан в 1986 году.

История 
До 1991 играл в чемпионате БССР, затем попал в третью лигу чемпионата Белоруссии. С 1999 по 2003 клуб играл в первой лиге, а с 2004 снова выступал во второй лиге. В 2014 «Неман» должен был играть в первой лиге, но из-за финансовых трудностей клуб смог заявиться лишь во вторую.

Прежние названия 
 1986—1995: «Деревообработчик»
 с 1996: «Неман»

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии

Чемпионат Гродненской области 
 2016 год — 11 место.
 2017 год — 3 место.
 2018 год — 6 место.

Ссылки 
 Профиль клуба на Wildstat.ru
 Профиль клуба на Teams.by
 Профиль клуба на Goals.by

Футбольные клубы Белоруссии